Ellguth (von tschech. lhůta – Gnadenfrist) ist ein häufiger Ortsname in Schlesien, meist auf polnisch Ligota.

Orte:
Ellguth; siehe Ligotka, Ortschaft der Gemeinde Namysłów, Polen
Ellguth (Zülz) (polnisch Ligota Bialska), Ortschaft in der Gemeinde Zülz (Biała), Polen
Ellguth; siehe Ligota, Ortschaft der Gemeinde Góra, Polen
Ellguth; siehe Ligota Wielka, Ortschaft der Landgemeinde Otmuchów, Polen
Ellguth (Radlau) (polnisch Ligota Oleska), Ortschaft in der Gemeinde Radlau (Radłów), Polen
Ellguth, Anteil von Gröling, siehe Ligota Łabędzka, Ortschaft der Gemeinde Rudziniec, Polen
Ellguth; siehe Balkova Lhota, Gemeinde in Tschechien

Ellguth-Guttentag; poln. Ligota Dobrodzieńska, Ortschaft der Gemeinde Guttentag (poln. Dobrodzień), Polen
Ellguth-Hammer; siehe Kużnica Ligocka, Ortschaft der Gemeinde Korfantów, Polen
Ellguth Proskau, Ortschaft in der Gemeinde Proskau, Polen
Ellguth-Raschowietz; siehe Ligocka Kuźnia, Stadtteil von Rybnik, Polen
Ellguth-Rippin; siehe Ligota Rybińska, Ortschaft der Gemeinde Międzybórz, Polen
Ellguth-Tillowitz; siehe Ligota Tułowicka, Ortschaft der Gemeinde Tułowice, Polen
Ellguth-Tost; siehe Ligota Toszecka, Ortschaft der Gemeinde Toszek, Polen
Ellguth-Turawa; siehe Ligota Turawska, Ortschaft der Gemeinde Turawa, Polen
Ellguth-Woischnik; siehe Ligota Woźnicka, Ortschaft der Gemeinde Woźniki, Polen
Ellguth-Zabrze; siehe Ligota Zabrska, Stadtteil von Gliwice, Polen

Alt Ellguth; siehe Ligota Polska, Ortschaft der Gemeinde Oleśnica, Polen
Fürsten Ellguth; siehe Ligota Książęca, Ortschaft der Gemeinde Namysłów, Polen
Groß Ellguth, siehe Ligota Wielka, Ortschaft der Gemeinde Pawlowitzke, Polen
Herzoglich Ellguth; siehe Ligota Książęca, Ortschaft der Gemeinde Rudnik, Polen
Klein Ellguth, siehe Ligota Mała, Ortschaft der Gemeinde Niemcza, Polen
Klein Ellguth; siehe Ligota Mała, Ortschaft der Gemeinde Oleśnica, Polen
Klein Ellguth; siehe Ligota Mała, Ortschaft der Gemeinde Polska Cerekiew, Polen
Nieder Ellguth; siehe Ligota Dolna, Ortschaft der Gemeinde Kluczbork, Polen
Nieder Ellguth; siehe Ligota Dolna, Ortschaft der Gemeinde Strzelce Opolskie, Polen
Ober Ellguth; siehe Ligota Górna, Ortschaft der Gemeinde Kluczbork, Polen
Ober Ellguth; siehe Ligota Górna, Ortschaft der Gemeinde Strzelce Opolskie, Polen
Polnisch Ellguth; siehe Ligota Polska, Ortschaft der Gemeinde Oleśnica, Polen
Schön Ellguth; siehe Ligota Piękna, Ortschaft der Gemeinde Wisznia Mała, Polen
Tschammer Ellguth (Ligota Czamborowa), Ortschaft der Gemeinde Stubendorf, Polen

Personen:
 Andreas Ellguth (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Bernhard von Pfeil und Klein-Ellguth (1829–1910), preußischer Generalmajor
 Joachim Graf von Pfeil und Klein Ellguth (1857–1924), deutscher Afrikaforscher, siehe Joachim von Pfeil
 Valerian von Pfeil und Klein-Ellguth (1819–1892), preußischer Offizier und Politiker

Siehe auch:
 Ellgoth
 Lehota (Begriffsklärung)
 Lhota
 Ligota